

Patronyme 
Le patronyme Marais indique une provenance : le(s) marais. 
Le -ais peut se muer en -et, ets, est, voire -é.

Il peut se décliner avec le particule de- ou du-. 
La déclinaison peut aussi se faire au pluriel : des-. 

La forme Marest'' peut renvoyer au nom d'un village existant, dont l'origine étymologique est identique.

 Arthur Demarest, archéologue mésoaméricaniste américain ;
 Guillaume-Albert Demarest, peintre français ;
 Louis-Adolphe Demarest, peintre et aquarelliste français ;
 Louis Amand Demarest, homme politique français ;
 William Demarest, acteur américain ;
 Mathieu Desmarest, chef étoilé Avignonais.

Toponyme 

 Demarest, borough situé dans le comté de Bergen dans l'État du New Jersey.

Lien externe 
 

Patronyme picard
Patronyme normand